Robinson může znamenat:

příjmení osob
 Abraham Robinson (1918–1974) – americký matematik
 Andrew Robinson (* 1942) – americký herec
 Arnie Robinson (1948–2020) – americký atlet
 David Robinson (* 1965) – americký profesionální basketbalista
 David Robinson (hudebník) (* 1949) – americký bubeník
 Edward G. Robinson (1893–1973) – rumunsko-americký herec
 Elizabeth Robinsonová (1911–1999) – americká atletka
 Frank Robinson (rozcestník) – více osob, rozcestník
 Frederick John Robinson, vikomt Goderich (1782–1859) – britský státník
 George Robinson, 1. markýz z Riponu (1827–1909) – britský státník
 Georgia Ann Robinson (1879–1961) – americká policistka, první Afroameričanka přijatá do LAPD
 Hana Robinson (* 1979) – česká zpěvačka
 Henry Peach Robinson (1830–1901) – britský fotograf
 Jack Robinson (1870–1931) – anglický fotbalový brankář
 Jackie Robinson (1919–1972) – americký baseballista
 Joan Robinsonová (1903–1983) – anglická ekonomka
 Joe Robinson (* 1991) – australský kytarista a zpěvák
 John Robinson – více osob, rozcestník
 Ken Robinson (1950–2020) – britský spisovatel
 Kim Stanley Robinson (* 1952) – americký spisovatel
 Larry Robinson (* 1951) – kanadský lední hokejista
 Lucie Robinson (* 1978) – česká fotografka
 Marty Robbins, rodným jménem Martin David Robinson (1925–1982) – americký herec a multiinstrumentalista
 Mary Robinsonová (* 1944) – irská politička
 Marilynne Robinsonová (* 1943) – americká spisovatelka
 Nate Robinson (* 1984) – americký basketbalista
 Nathan Robinson (* 1981) – kanadský lední hokejista
 Nick Robinson (* 1995) – americký herec
 Perry Robinson (1938–2018) – americký jazzový klarinetista
 Robert Robinson (1886–1975) – anglický organický chemik, nositel Nobelovy ceny za chemii 
 Sharon Robinson (* 1958) – americká hudebnice, hudební producentka a skladatelka
 Smokey Robinson (* 1940) – americký zpěvák
 Stephen Kern Robinson (* 1955) – americký vědec a kosmonaut
 Steve Robinson – britský spisovatel, zaměřený též na genealogii
 Sugar Ray Robinson (1921–1989) – americký profesionální boxer
 Thomas Robinson, 1. baron Grantham (1695–1770) – britský diplomat, dvořan a státník
 Thomas Robinson, 2. baron Grantham (1738–1786) – britský diplomat, dvořan a státník
 Tom Robinson (* 1950) – frontman anglické punkové skupiny Tom Robinson Band
 Tommy Robinson (aktivista) (* 1982) – britský krajně pravicový aktivista
 Tony Robinson (* 1946) – anglický herec a moderátor
 Wendy Raquel Robinson (* 1967) – americká herečka

místní název
 Kanton Le Plessis-Robinson – francouzský kanton v regionu Île-de-France
 Ostrov Robinsona Crusoe – v Pacifiku
 Point Robinson Light – maják na Robinsonově mysu v americkém státě Washington
 Robinson (hřbet) – horský hřbet v Austrálii

dobrodružný román
 Robinzonáda – žánr dobrodružného cestopisného románu
 Robinson Crusoe – hlavní postava stejnojmenného románu Daniela Defoea
 Dědic Robinsonův (1884) – francouzský dobrodružný román od Andrého Laurieho
 Švýcarský Robinson (1812) – německý dobrodružný román od J. D. Wysse

jiný význam
 Robinson (kráter) – kráter na přivrácené straně Měsíce
 Arnold Robinson – postava v seriálu "Jistě, pane ministře"
 Český Robinson – český film z roku 2000
 Mrs. Robinson – píseň dvojice Simon & Garfunkel
 Scortia-Robinson – americká autorská dvojice katastrofických románů
 Tom Robinson Band –britská rocková skupina

vrtulníky americké firmy Robinson Helicopter Company
 Robinson R22 – dvoumístný lehký vrtulník
 Robinson R44 – čtyřmístný lehký vrtulník
 Robinson R66 – pětimístný lehký vrtulník